Oberneudorf ist der Name folgender Orte:

 Oberneudorf (Buchen), ein Ortsteil der Stadt Buchen (Odenwald)

 Oberneudorf (Gemeinde Oepping), Ortschaft der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Oberneudorf (Gemeinde Passail), eine Ortschaft in der Gemeinde Passail in der Steiermark, Österreich